Mieczysław Kosz (1944-1973), pianiste polonais et compositeur de jazz.
 Zoltán Kósz (1967-), joueur de water-polo hongrois.